Gung-ho è una frase tratta dalla lingua cinese usata nella lingua inglese soprattutto con la valenza ironica di "eccessivamente entusiasta, (troppo) zelante". Può inoltre riferirsi a:

Cinema 
 Gung Ho! – film di guerra del 1943 diretto da Ray Enright
 Gung Ho – film del 1986 diretto da Ron Howard

Musica 
 Gung-ho – traccia dell'album Spreading the Disease degli Anthrax del 1985
 Gung Ho – album di Patti Smith del 2000

Televisione 
 Gung Ho – serie televisiva statunitense andata in onda su ABC dal 1986 al 1987
 Il soldato Grant (Gung Ho) – episodio della seconda stagione di Senza traccia

Altro 
 Gung-Ho – personaggio di G.I. Joe